

Pessoas

Monarcas 
Pedro II Deliano da Bulgária — líder insurrecto que foi proclamado czar da Bulgária 
Pedro II de Aragão — rei de Aragão 
Pedro II de Courtenay — imperador do Império Latino de Constantinopla 
Pedro II da Sicília — rei da Sicília 
Pedro II de Chipre — rei de Chipre 
Pedro II da Valáquia — Príncipe da Valáquia 
Pedro II do Congo —  manicongo do Reino do Congo 
Pedro II de Portugal — 23.º rei de Portugal 
Pedro II da Rússia — imperador da Rússia 
Pedro II do Brasil — segundo imperador do Brasil 
Pedro II da Iugoslávia — rei dos Sérvios, Croatas e Eslovenos

Outros nobres 
Pedro II de Saboia — senhor do Cantão de Vaud , conde de de Richmond  e conde da Saboia 
Pedro de Bourbon-La Marche — conde de La Marche em 1362
Pedro II de Alençon — conde de Alençon  e do Perche  
Pedro II, Duque de Bourbon — conde de La Marche , duque de Bourbon e de Auvergne, conde de Clermont e de Forez 
Pedro de Médici — ou Pedro II, o Desafortunado; senhor de Florença 
Pedro II, Grão-Duque de Oldemburgo

Líderes religiosos 
Papa Pedro II — suposto e lendário último papa da Igreja Católica Apostólica Romana, de acordo com a Profecia dos Papas
Pedro II de Alexandria — Patriarca de Alexandria entre 373 e 380
Pedro II Pitões — bispo do Porto entre 1145 e 1152

Outros usos 
Dom Pedro II (Victor Meirelles) — pintura de óleo sobre tela de 1864
Pedro II (jornal) — periódico conservador que circulou em Fortaleza, Brasil entre 1840 e 1889
Pedro II (Piauí) — município brasileiro

Desambiguações de antropônimos